Список самых высоких зданий Японии — перечень самых высоких зданий страны.

Обзор 
В отличие от других азиатских стран с небоскребами, превышающими 400 метров в высоту, небоскребы в Японии относительно ниже. Строительство затруднено из-за высокой стоимости рабочей силы и строительных материалов, а также как и во многих развитых странах из-за законодательных ограничений по высоте; все здания выше 50 метров, также должны быть сейсмостойкими насколько это возможно, и придерживаться других строгих структурных стандартов.

Самые высокие здания 
В этом списке приведены небоскрёбы Японии с высотой от 190 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте.Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

 * Обозначает здания в стадии постройки, но уже превысившие другие небоскребы.
 = Здания одинаковой высоты.
 A. Не полностью жилые здания; включены в список для сравнительного анализа.

Самые высокие структуры 
В этом списке приведены структуры Японии с высотой от 210 метров (689 футов) в высоту, на основе стандартного измерения высоты. Эта высота включает шпили, архитектурные детали и антенные мачты.

Разрушенные или снесённые сооружения

Здания в стадии строительства, утвержденные и предлагаемые

В процессе строительства  
В этом списке перечислены здания и отдельно стоящие конструкции, которые находятся в стадии строительства в Японии и планируются расти по меньшей мере на 180 метров (591 футов). Все здания, которые были достроены, но официально не открыты, также включены.

Утверждённые 
Этот список зданий, которые утверждены для строительства в Японии и которые как планируется превысят планку в 180 метров (591 футов).

Предложенные 
В списке представлены здания с высотой более 200 метров.

Хронология самых высоких зданий 

Это список зданий, которые когда-то носили титул самого высокого здания в Японии. От постройки в 1958 году и до открытия Tokyo Skytree в 2011 году, Tokyo Tower сохраняла титул самого высокого строения в Японии, помимо различных вантовых мачт, которые были построены в 1960-х и 1970-х годах, позже ликвидированных в 1990-х годах.

Примечания 
Главная
 Схема японских небоскребов, SkyscrapePage.com
Specific

См. также 
 Список самых высоких зданий Азии
 Список самых высоких зданий Токио
 Список самых высоких зданий Осаки
 Список самых высоких зданий Нагои
 Список самых высоких зданий префектуры Хёго
 Список самых высоких зданий префектуры Канагава
 Список самых высоких зданий губернаторства Хоккайдо
 Список самых высоких зданий по префектурам Японии
 Список самых высоких зданий префектуры Тиба
 Список самых высоких зданий префектуры Сайтама
 Список самых высоких зданий префектуры Сидзуока
 Список самых высоких зданий префектуры Фукуока
 Список самых высоких зданий префектуры Хиросима
 Список самых высоких зданий префектуры Мияги
 Список самых высоких зданий префектуры Нагасаки
 Список самых высоких зданий префектуры Окинава

Ссылки 

 
 
 

Списки самых высоких зданий и сооружений Японии